Die Abkürzung FRN steht für:
 Federal Reserve Note, eine US-amerikanische Banknote der Federal Reserve
 Federal Republic of Nigeria, siehe Nigeria, ein Bundesstaat in Westafrika
 Floating Rate Note, eine Anleihe mit variabler Verzinsung, siehe Floater
 Forschungsreaktor Neuherberg, ein ehemaliger Kernreaktor betrieben von der Gesellschaft für Strahlenforschung
 den IATA-Flughafencode von Fort Richardson (Anchorage), AK, USA
 Französische Sprache, SIL-Code
 Free Radio Network, eine Voice over IP-Anwendung für CB-Funk und Private Mobile Radio
 das AMEX-Börsenkürzel der Friendly Ice Cream Corporation

FR-N steht für:
 Midi-Pyrénées, ehemaliger ISO-3166-2-Code einer französischen Region

Abkürzung